

Тарнава-Дольна — село в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Тернава Долішня (Тарнава-Дольна) — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства